Doronine (masculin ; ) ou Doronina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Olga Doronina (1981-), joueuse de volley-ball russe
 Tatiana Doronina (1933-), actrice russe
 Vladislav Doronine (1962-), oligarque russe

Patronyme russe